Das Wort Determinativ (lat.  „abgrenzen“, „bestimmen“) bezeichnet:
 Determinativ, ein nicht gesprochenes Zusatzzeichen in manchen Schriftsystemen
 Determinativ (Wortart), in der Grammatik eine Gruppe von Funktionswörtern, z. B. Artikel.
 in diesem Zusammenhang siehe auch: Determinativphrase
 einen inhaltlich einschränkenden Zusatz in der Grammatik von Wörtern oder Satzteilen, siehe Determinativkompositum sowie Determinans (Wortbildung).